Cloruro di vanadio(II) – 
Cloruro di vanadio(III) – 
Cloruro di vanadio(IV) –